CES steht für:
 cat’s eyes syndrome, die Erbkrankheit Katzenaugen-Syndrom
 C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik, deutscher Sicherheitstechnikhersteller
 Center for Economic Studies, ein Institut an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Cercle d’Echecs de Strasbourg (C.E.S.), ein französischer Schachverein
 Chemnitzer Europastudien, eine seit 2005 erscheinende Schriftenreihe
 China Eastern Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Church Educational System, eine Bildungsorganisation der Mormonen, siehe Bildungswesen der Kirche
 Circuit Emulation Service, ein Verfahren der Datenübertragung über asynchrone Netzwerke mit Paketvermittlung
 Conditional Emergency Stop, ein bedingter ETCS-Nothaltauftrag für Züge
 Conditional Equations - Strings (CE-S), eine formale Sprache zur Modellierung von Algorithmen
 Confédération Européenne de Scoutisme, ein internationaler Pfadfinderverband
 Conseil économique et social, eine beratende Institution bei der Europäischen Union und in einer Reihe französischsprachiger Länder 
 constant elasticity of substitution in der Volkswirtschaftslehre, siehe CES-Funktion
 Consumer Electronics Show, eine US-amerikanische Fachmesse für Unterhaltungselektronik
 Craniale Elektrostimulation, ein elektromedizinisches Behandlungsverfahren
 Cryogenic Energy Storage, siehe Kryogene Energiespeicherung
 Computational Engineering Science, der Studiengang, siehe Wissenschaftliches Rechnen
 Wirtschafts- und Sozialrat Luxemburgs, Behörde

Ces steht für:
 ein Weiler im Ortsteil Chironico der Gemeinde Faido im Kanton Tessin, Schweiz
 in der Musik eine Umdeutung des Tons H, siehe Enharmonische Verwechslung

Cès ist der Familienname folgender Personen:
 Andy Cès (* 1982), französischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Jean Ces (1906–1969), französischer Boxer 
 Kevin Cès (* 1980), französischer Beachvolleyballspieler

ces steht für:
 Tschechische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung